Hardy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Graham S. Hardy
 John Hardy
 Jerry David Hardy, Jr.
 Laurence M. Hardy
 Martin Hardy
 Nate Hardy